Маршастель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер
 Маршастель () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь